kemijski simbol zlata
 kratica za astronomsku jedinicu (eng. Astronomical unit)
 .au, vršna internetska domena za Australiju
 Au, Vorarlberg, mjesto u Austriji
 Au (München), okrug Münchena
 Au (narod)
 Au (astronomski katalog)
 AU (glazbeni sastav)
 AU (obožavateljska fikcija): alternative universe
 .au (datotečni format).